Les Voiles écarlates (Алые паруса), tradition russe.
 Les Voiles écarlates (Алые паруса), nouvelle russe d'Alexandre Grine (1923)
 Les Voiles écarlates (Алые паруса), film soviétique d'Alexandre Ptouchko (1961)
 Les Voiles écarlates, album de bande dessinée de Largo Winch (2019)

Autres significations 
 Les Voiles écarlates (Алые паруса), sept gratte-ciel situés à Moscou.